Het Aziatisch kampioenschap handbal voor vrouwen is een tweejaarlijks continentaal kampioenschap voor landenteams. Het toernooi wordt georganiseerd door de AHF en werd voor het eerst in 1987 gehouden. Het kampioenschap dient ook als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap.

Overzicht

Bron: AHF/Krastev

Medaillespiegel

Historie

Bron: AHF

Zie ook 
 Aziatisch kampioenschap handbal mannen

 Vrouwen